Чемпионат Австрии по футболу 1935/36 () — 26-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в пятый раз в своей истории стал клуб Адмира Вена. По итогам сезона вылетел клуб Винер АК.

Клубы-участники 
Двенадцать команд сыграл два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1935/1936 на RSSSF

1935/1936
Футбол в Европе в 1935 году
Футбол в Европе в 1936 году